David « Zeb » Cook est un concepteur de jeux américain surtout connu pour avoir travaillé chez TSR, où il fut employé plus de quinze ans.

Notes et références

Liens externes 
 
 

Auteur américain de jeux de rôle
Écrivain américain de fantasy
Donjons et Dragons
Greyhawk